Esistono due comuni francesi con questo nome

Fays – Alta Marna
Fays – Vosgi